Interkontinentala cupen 1970 var den elfte upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll.

Europa representerades av Feyenoord från Rotterdam, Nederländerna som vann Europacupen 1969–70. Sydamerika representerades av Estudiantes från La Plata, Argentina som vann Copa Libertadores 1970.

Lagen möttes vid två tillfällen och Feyenoord vann cupen efter en vinst på Feijenoordstadion, med ett ackumulerat slutresultat på 3–2.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Se även
Copa Libertadores 1970
Europacupen i fotboll 1969/1970

Källor

Noter

1970
Fotbollsåret 1970
1970 i Argentina
1970 i Nederländerna
Estudiantes de La Plata
Feyenoord